Вільде́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 55 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки

Посилання 
 Вільде на сайті французького Національного інституту географії
 Вільде на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільде на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільде на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Нор